Sedmak ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Sedmak (* 1971), österreichischer Theologe und Philosophieprofessor
 Tamara Sedmak (* 1976), Fernsehmoderatorin, Fotomodell und Schauspielerin